Szeszki (gemeente Kowale Oleckie), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Szeszki (gemeente Wieliczki), powiat Olecki, woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen